Eternity může být:

 latinský výraz používaný ve filosofii znamenající věčnost
 Skládačka Eternity II, pro jejíhož prvního úspěšného řešitele byla vypsána odměna 2 000 000 amerických dolarů

 Eternity (album, Anathema), 1996
 Eternity (album, Alice Coltrane), 1975
 Eternity (album, Freedom Call), 2002
 Eternity (časopis)
Eternity (kryptoměna)